Чарльз Фокс ():  (1810—1874) — английский инженер и промышленный деятель.
 Фокс, Чарльз (род. 1940) — американский кино- и телекомпозитор.
 Фокс, Чарльз Джеймс (1749—1806) — британский политический деятель.

Примечания